Анатолий Валерьевич Протасеня (; 26 января 1990, Минск) — белорусско-чешский хоккеист, крайний нападающий. В настоящее время является игроком словацкого клуба «Мартин».

Карьера 
Анатолий Протасеня является воспитанником клуба «Дукла Йиглава». Начал свою профессиональную карьеру в 2010 году в составе клуба первой чешской лиги «Гавиржов», выступая до этого за его фарм-клуб, а также вторые команды «Млады Болеслав» и родной «Дуклы». Уже в следующем сезоне Анатолий вернулся в родной клуб, однако большую часть времени он вновь провёл в составе фарма, сыграв за основной состав 27 матчей, и набрав 3 (2+1) очка.

Перед началом сезона 2011/12 Протасеня принял решение отправиться на историческую Родину, подписав просмотровый контракт с минским «Динамо». 30 августа 2011 года Анатолий, благодаря успешной игре на предсезонных сборах заключил полноценное двухлетнее соглашение со столичной командой. Тем не менее, в самом начале сезона Протасеня почувствовал боли в спине, после чего он был отправлен на лечение в Чехию, где и был прооперирован.

Долгое время играл за минскую «Юность», выступающую в Белорусской Экстралиге, потом выступал за «Дуклу Йиглава» в первой чешской лиге и за команду «Уния Освенцим» в Польской хоккейной лиге. В начале 2020 года было объявлено о возвращении Анатолия Протасени в йиглавскую «Дуклу». Сезон 2020/21 провёл за «Усти-над-Лабем». 3 июня 2021 года перешёл в словацкий «Мартин».

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 30 декабря 2011 года

1 — Переходный турнир.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Белоруссии
Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Гомель»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Металлург» Жлобин
Игроки ХК «Неман»
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Уния»
Игроки ХК «Всетин»
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Мартин»